Caffery ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Caffery (* 1967), US-amerikanischer Metal-Gitarrist
 Donelson Caffery (1835–1906), US-amerikanischer Politiker

 Jefferson Caffery (1886–1974), US-amerikanischer Diplomat 
 Jon Caffery (* 1960), deutscher Musikproduzent
 Patrick T. Caffery (1932–2013), US-amerikanischer Politiker
 Terry Caffery (1949–2022), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Caffrey
 McCaffrey